Owieczki puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Owieczki, condado de Gniezno en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Owieczki, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Owieczki, Voivodato de Podlaskie (noreste de Polonia).
 Owieczki, condado de Oborniki en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos